Thanks for the Memory: The Great American Songbook, Volume IV — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 18 жовтня 2005 року лейблом J Records. Альбом відносять до напрямку традиційна поп-музика. Альбом здобув статус платинового в США, Британії та Швеції.

Список пісень 
 «I've Got a Crush on You» — 3:08
 «I Wish You Love» — 3:36
 «You Send Me» — 2:49
 "Long Ago " — 3:27
 «Makin' Whoopee» — 3:11
 «My One and Only Love» — 3:10
 «Taking a Chance on Love» — 2:43
 «My Funny Valentine» — 3:09
 «I've Got My Love to Keep Me Warm» — 3:50
 "Nevertheless " — 3:25
 «Blue Skies» — 3:38
 «Let's Fall in Love» — 3:15
 «Thanks for the Memory» — 3:44

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта
Музичні альбоми 2005